Па́вел Андре́евич Ярмо́ленко ( Харьков, Украина — , , Украина) — доктор педагогических наук (1985)(1. С.158), (20. С.29), (23. С.125), профессор Харьковского государственного университета им. А. М. Горького (с 1975 г. по 1988 г.), с 1988 г. Харьковского государственного института физической культуры (ныне академия) и Украинской инженерно-педагогической академии(1. С. 158-159), (61, 62).
В своей деятельности умело сочетал как теоретические изыскания в области повышения качества воспитания и профориентации школьников в духе положений А.С. Макаренко, так и энергичную и умелую деятельность по воплощению этих замыслов совместно с рядом ведущих предприятий города.
Известен как научный руководитель проекта политехнического центра Дзержинского района г. Харькова, осуществлённого совместно с ХТЗ и отмеченного Премией Ленинского комсомола (1975)(2. С.7). Его успешный опыт освещался в научных трудах, о нём рассказывали журналисты в популярных изданиях, был снят фильм... Отличник народного просвещения СССР (1970)(3. С. 94).
Фотопортрет П. А. Ярмоленко (61)

Биография 
В 1954 году окончил филологический факультет Харьковского государственного университета им. А. М. Горького.

Учительствовал, преподавал в школе рабочей молодёжи № 48 г. Харькова, работал учителем  русской и украинской филологии, руководителем трудового обучения в средней школе № 33 г. Харькова и одновременно инспектором школ по трудовому обучению Харьковского городского отдела народного образования, преподавателем Харьковского государственного педагогического института им. Г. С. Сковороды, с 1963 г. начальником учебного цеха — политехнического центра трудового обучения и профессиональной ориентации Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе, с сентября 1975 года по декабрь 1987 года заведовал кафедрой педагогики Харьковского государственного университета им. А. М. Горького (с января 1988 г. по апреля 1988 г.  работал в качестве профессора кафедры), с мая 1988 г. — кафедрой педагогики и психологии Харьковского государственного института физической культуры (ныне Харьковская государственная академия физической культуры), кафедрой общей и профессиональной педагогики в Украинской инженерно-педагогической академии (1. С.158-159), (61,62), был председателем специализированного Совета по защите кандидатских диссертаций при Харьковском государственном педагогическом институте им. Г. С. Сковороды (ныне Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды). Сотрудничал также с Харьковским институтом экологии и социальной защиты (ныне Харьковский гуманитарно-экологический институт).

Научная и педагогическая деятельность 
Исследовал психолого-педагогические проблемы политехнического образования, трудового обучения и воспитания, системы профессиональной ориентации, производительного труда в политехническом обучении и воспитании (15. С.44), познавательной деятельности, технического и эстетического творчества школьников, высшего педагогического образования, инженерно-педагогического образования, гуманистического воспитания студентов (1. С. 159).

О системе организации трудового политехнического обучения и воспитания, профориентации в межшкольном учебно-производственном комбинате 
Учитывая опыт А. С. Макаренко в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского (привнесение учебных элементов в работу коммунаров на существовавших в то время заводах — электросверлилок и оптико-механическом), П. А. Ярмоленко разрабатывал форму, объединяющую учебный и производительный труд старших школьников в учебном цехе Харьковского тракторного завода, получившую название «Учебное производство», которая прошла здесь длительное апробирование (20. С. 95), решал задачи соединения обучения с производительным трудом, нравственным, умственным, экономическим, эстетическим воспитанием, воспитания личности в коллективе.

С 1962 года работал над решением задачи подготовки учащихся к труду на современном производстве и созданием системы трудового политехнического обучения старшеклассников, выявлением оптимальных условий для применения производительного труда в трудовом политехническом обучении и воспитании (15. С. 44).

В статьях «Трудовая политехническая подготовка старшеклассников» (4), «Политехнический центр и его достоинства» (5) и других работах педагог раскрыл разработанную им целостную политехническую систему (5. С. 93) трудового обучения и профессиональной ориентации в политехническом центре — учебном цехе Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе, составными элементами системы обучения были: 
 политехническое обучение, 
 трудовое воспитание, 
 профессиональная ориентация, допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка (для части старшеклассников).

Для преодоления профессиональной узости необходимо создание политехнической основы производственной деятельности, обеспечивающей профессионально — техническую свободу (19. С. 10).

Итоги и предложения длительной научной и практической работы П.А. Ярмоленко подробно раскрыл в многочисленных статьях, брошюрах, книгах и докторской диссертации, на основе которой (почти с тем же названием) подготовлена монография "Педагогические проблемы обучения и воспитания старшеклассников в межшкольном центре профориентации".

В 1970 году коллегия Минпроса СССР и Президиум ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений заслушивали доклад начальника учебного цеха Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе П. А. Ярмоленко о передовом опыте политехнической трудовой подготовки учащихся старших классов на базе учебного цеха и одобрили этот опыт (7. С. 94).

В 1971 году учёный успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Система трудовой политехнической подготовки старшеклассников в условиях учебного цеха» (8). Работа учебного цеха Харьковского тракторного завода (ХТЗ) за трудовое воспитание и профессиональную ориентацию молодёжи под руководством педагога отмечена премией Ленинского комсомола (1971)(2. С. 6), (9. С. 16), (17. С. 15), одобрена коллегией Министерства просвещения СССР и Президиумом ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1971), Президиумом ЦК профсоюза рабочих машиностроения (1974), Президиумом ВЦСПС (1974)(2. С. 6).

Учёный обобщил опыт учебного цеха ХТЗ, рассмотрел пути преодоления узко профессионального подхода к трудовому обучению старшеклассников, выявил перспективы развития организации трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся средних общеобразовательных школ (20). Новаторский педагогический опыт П. А. Ярмоленко политехнического трудового обучения и профессиональной ориентации старшеклассников в учебном цехе ХТЗ изучен Академией педагогических наук СССР. На его основе создан телевизионный фильм «Стеклянная дверь», отмеченный премией Союза журналистов за постановку актуальной проблемы (2. С. 6-7).

Анализируя опыт работы учебного цеха ХТЗ и других, с одной стороны, и опыт работы учебно—производственных комбинатов (центров), с другой стороны, П. А. Ярмоленко сделал вывод, что оптимальные результаты в трудовом обучении школьников давали два решения: учебный цех (комбинат) в структуре крупного промышленного предприятия; учебно-производственный комбинат (центр), организованный группой предприятий района и находящийся в подчинении районо (11. С. 14).

Павел Андреевич Ярмоленко разработал организационно-методические и технические основы, научно обосновал педагогическую сторону проекта, который выполнен в Государственном научно-исследовательском и проектном институте металлургической промышленности (2. С. 41), политехнического центра - межшкольного учебно-производственного комбината трудового обучения и профессиональной ориентации школьников Дзержинского района г. Харькова (18. С. 93), награждённый премией Ленинского комсомола в области науки и техники (1975)(2. С. 7), (18. С. 92), и осуществлённый в 1979 году. В политехническом центре были сосредоточены педагогические средства, средства профессиональной ориентации, политехнического обучения и трудового воспитание учащихся на основе единства учебного процесса и производительного труда. Всемерно оказывалась поддержка жизнедеятельности ребят, их интересов, склонностей, разносторонней подготовки школьников к труду, отвечающей как их потребностям, так и требованиям развивающегося производства и научно-технического прогресса (22). Центр имел определённый научно-исследовательский уклон (17. С. 15).

В 1985 году заведующий кафедрой педагогики Харьковского госуниверситета П. А. Ярмоленко успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Педагогические проблемы обучения и воспитания старшеклассников в межшкольном политехническом центре трудового обучения и профориентации» (в НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР) (22) и в том же году был утверждён в степени доктора педагогических наук (21. С. 29), (24. С. 125).

П.А. Ярмоленко и профессиональное образование 
В Харьковском государственном университете им. А. М. Горького впервые в СССР в качестве опыта были созданы научно-производственные и научно-педагогические отделения, с раздельным приёмом, частично и отдельным обучением студентов. Более целенаправленно осуществлялась профессиональная подготовка, начиная уже с первых курсов (26. С. 467). В соответствии с приказом Минвуза СССР от 5 июля 1978 г. «Об увеличении объёма часов, которые отводятся на изучение дисциплин психолого-педагогического цикла для студентов госуниверситетов, которых готовят к учительской работе» в ХГУ для студентов научно-педагогических отделений за счёт часов на специальные дисциплины было введено ряд спецкурсов из психолого-педагогических дисциплин (26. С. 472).

Кроме ХГУ, П. А. Ярмоленко предложил и осуществил систему профессиональной педагогической подготовки студентов научно-педагогических отделений, а также инженеров-педагогов в Украинской инженерно-педагогической академии (УИПА)). 
Под руководством П. А. Ярмоленко в ХГУ была поставлена система специальных курсов(46): «Введение в специальность», «Методические занятия по подготовке к воспитательной практике», «Основы методики научно-педагогических исследований» и другие; в учебный план научно-педагогических отделений университета было введено написание курсовой работы по педагогике и дипломной работы на методическую или педагогическую тему (36). 
Принимая во внимание логику формирования и развития педагогических знаний, умений и навыков у студентов, П. А. Ярмоленко разработал общую типовую структуру психолого-педагогических и методических дисциплин, и разных видов практик в ХГУ(36)
Под руководством и при участии П. А. Ярмоленко были разработаны учебно-методические комплексы дисциплин кафедры. Первые выпускники с раздельной подготовкой подтвердили правильность и своевременность инициативы ХГУ. Выпускники намного быстрее ориентировались в местах работы.

Опыт Харьковского госуниверситета по раздельной подготовке специалистов был рассмотрен на заседании коллегии Минвуза СССР в 1978 г., одобренный и рекомендованный к распространению среди других вузов страны (26. С. 468).

Большое внимание зав. кафедрой педагогики ХГУ П. А. Ярмоленко, преподаватели, университет уделяли системе учебно-педагогических практик (26. С. 471) и их связи с теоретическими занятиями по педагогическим дисциплинам. 
По просьбе университета Харьковский областной институт усовершенствования учителей для педагогической практики рекомендовал заслуженных учителей Украины, учителей-методистов, как базы лучшие школы г. Харькова и области, с современными кабинетами, с передовым педагогическим опытом. Со средними школами, специализированными школами, лицеями, гимназиями, ПТУ, техникумами, вузами были заключены договора на совместное проведение профориентационной работы и педагогической практики. Приказами облоно и гороно данные учебные заведения были закреплены за университетом как базы педагогической практики на 5 лет. В последующем договора на проведение практики перезаключались также на ряд лет.

П. А. Ярмоленко активно участвовал в разработке и проведении школьной и вузовской реформы, в решении вопросов политехнической, трудовой, непрерывной образовательной и профессиональной подготовки обучаемых, разрешении проблем высшего педагогического образования, инженерно-педагогического образования. П. А. Ярмоленко совместно с С. Ф. Артюхом, В. И. Лобунцом, Е. Э. Коваленко разработал концепцию развития инженерно-педагогического образования на Украине (64). В соответствии с этой концепцией профессиональная деятельность инженера-педагога включала взаимосвязанные составляющие: инженерную профессиональную и педагогическую профессиональную. 
Такой подход к структуре профессиональной деятельности преподавателей специальных дисциплин отражался и в системе повышения квалификации работников промышленных предприятий, на которых обучение специалистов среднего и низшего звена проводили инструкторы производственного обучения, квалифицированные работники отрасли, которые прошли повышение квалификации в системе педагогической подготовки. 
Профессиональная деятельность преподавателя специальных дисциплин включала в себя педагогическую и инженерно-техническую деятельность. Педагогическая деятельность инженера-педагога предполагала работу по организации и осуществлению учебного процесса в профессиональном учебном заведении, а также в системе повышения квалификации. Инженерная деятельность предусматривала работу специалиста в соответствующей отрасли промышленного производства как организатора, проектировщика и эксплуатационника (65. С.17-18).

Учёный изучал научные основы профессионального образования педагогов, особенности инженерно-педагогического образования будущих специалистов, проблемы их готовности к профессиональной деятельности в инженерно-педагогической области (66,67,68). П. А. Ярмоленко разрабатывал вопросы самостоятельной работы (58, 59) сформулировал концептуальные положения по преобразованию профессионально-технического училища в технический лицей (69, 70). Участвовал в научной, научно-методической работе, воспитании студентов и аспирантов, в проведении прикладных исследований в частности в совместной работе с профессорами С. Ф. Артюхом, Е. Э. Коваленко, С. П. Бочаровой на АЭС в г. Энергодаре Запорожской области (70. С. 9). Свои педагогические теории, новаторский педагогический опыт передовой учёный изложил в кандидатской и докторской диссертациях, монографиях, учебных пособиях, многочисленных научных статьях, докладах, которые в связи с задачами и реформами в образовании особенно актуальны.

Педагогический опыт П. А. Ярмоленко освещался в таких изданиях, как журналы «Советская педагогика», «Народное образование», «Воспитание школьников», «Школа и производство», «Юность», «Наука и жизнь» и др.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд».
 Медаль «За трудовое отличие».
 Медаль «Ветеран труда» (1. С.158).
 Знак Отличник народного просвещения CСCР

Библиография

Критика

Литература о жизни и деятельности П. А. Ярмоленко 
 Алексеев, С. Н., Семыкин, Н. П. Мудрая школа труда. : Мол. гвардия, 1981. — С. 49-51.
 Курбатов, Ю. А. Ступени рабочей зрелости. : Знание, 1973. — С. 9-12.
 Прокофьев, М. А. Советская общеобразовательная школа на современном этапе: лекция. — : Мысль, 1975. — С.33.
 Рыбалка И. К. Харьковский государственный университет 1805—1980: Исторический очерк. Харьков: Выща шк., 1980.- С. 49, 55, 60, 62, 99, 105—106, 139.
 Коваленко, Е. Э. Методические основы технологии обучения: теоретико -методический и практический аспект преподавания дисциплин электроэнергетического цикла: Монография. Харьков: Основа, 1996. С.17-18.
 Посохова, И. С. Ярмоленко Павел Андреевич //Педагогическая Харьковщина: справочник / Под ред. В. И. Лозовой, И. Ф. Прокопенко. Харьков: Изд-во Круглова, 1997.-С. 158—159. Харьков, 1999.-С. 160.
 Тарапов, И. Е. Харьковский университет. Страницы истории: Сб. актовых речей на торжественных заседаниях Учёного совета. 1976—1993. Харьков: Фолио, 1997.- С. 12, 38, 125 (о П. А. Ярмоленко).-С. 90 (об одобрении коллегией Минвуза СССР опыта ХГУ по раздельной подготовке педагогов и производственников).
 Васильев, И. Б. Профессиональная педагогика: Конспект лекций для студентов инженерно — педагогических специальностей. Харьков, 1999. — С. 9—10.
 Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина за 200 лет / В. С. Бакиров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев и др. Харьков: Фолио, 2004.-С. 527. (На украинском яз.)
 Кафедра педагогики и методики профессионального обучения //История Украинской инженерно-педагогической академии /С. Ф. Артюх. Харьков: Прапор, 2007. -С. 291—293.
  Светлана Петровна Бочарова: К 80-летию со дня рождения: библиогр. указат. /Сост. Е. И. Ерёмина, Е. Н. Онуфриева. Харьков: УИПА, 2008. С. 9.
 Нечепоренко, Л. С. К 160-летию кафедры педагогики: Науч. доклад. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010.- С. 9.
 Нечепоренко, Л. С., Кулиш С. М. Педагогическое образование в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина (К 160-летию кафедры педагогики): Монография. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010.- С. 20.
 Казанжи, И. Проблема готовности студентов к воспитательной деятельности в теории современной педагогики (на украинском яз.)
 Персональний сайт — Історія кафедри (УІПА)   (28/07/2015).

Статьи и хроникальные заметки 

 Аверичев, Ю. П. Есть цех на ХТЗ // Правда. — 1970.- 20 авг.: Об учебном цехе ХТЗ.
 Алексеев, П. Гудок на урок: Письмо читателя // Литературная газ. −1978.- №.- 18 янв.- С.11.
 Буренков, М., Кононенко В. Есть такой цех: (Об учебном цехе ХТЗ) // Известия. — 1978.- 1 марта.
 Выбор профессии: (Передовая) // Красное знамя. -1983.-15 мая.
 Гладков, Т. Великий воспитатель - труд // Наука и жизнь. -1977.- № 4.- С. 38 -42.
 Гладков, Т. Харьковский эксперимент // Юность. — 1976.- № 11.-С.92-97.  http://go-way. ru / the kharkov — experiment/.
 Гончаренко, П. Наследство — в надёжные руки // Учит. газ. — 1983.- 7 июля.
 Дворников, Е. Выбор профессии: опыт, отдача: Ко всеобщему среднему // Правда.- 1973.- 6 июня.: Об учебном цехе ХТЗ.
 Дом ста ремёсел // Вечерний Харьков.- 1979. -20 сент. (На украинском яз.).
 Заливадный, В. «Труд» и « трудно» — одного корня // Красное знамя.-1985.- 31 янв.: Об учебном цехе ХТЗ, педагогическом опыте П. А. Ярмоленко.
 Захарова, Л. Готовя к жизни, к труду // Воспитание школьников. -1975.- № 4.- С. 14 -15.
 Кирсанов, С. Учебный цех // Молодой коммунист.- 1969.- № 8.- С. 88 -91.
 Кондрацкая, Л. Кто заменит левшу // Комсомольская правда.- 1970.-6 мая.: Об учебном цехе ХТЗ.
 Лицом к профессии: Передовая //Правда.- 1971.- 31 янв.: Об учебном цехе ХТЗ.
 Логвиненко, А.Д., Фокина, Р.А. Совещание-семинар заведующих кафедрами психологии и педагогики университетов и вузов страны // Вопросы психологии. -1986.-№ 3. -С. 182.(-1980-1998.-С. 182). http://www.voppsy.ru/issues/1986/863/863179.htm .
 Лябога, И. Е. У проходной завода: Письма в «Правду» // Р. Волкова, Д. Шумский //Правда.- 1972.- 14 окт.: Об учебном цехе ХТЗ.
 Мануенко, В. Учитель, ученики // Правда Украины. — 1970.- 21 ноя.
 Назимов, И. Уроки труда: от класса до цеха: Школа на путях реформы // Правда.- 1985.- 2 янв.
 Низовий, А. Робітничi університети: (Двадцять років навчальному цеху ХТЗ) //Ленінська зміна. — 1980.- 25 верес.(На украинском яз.).
 Объявление о защите диссертации на соискание учёной степени доктора наук. Ярмоленко Павел Андреевич: "Педагогические проблемы обучения и воспитания старшеклассников в межшкольном политехническом центре трудового и профориентации" (13.00.01) в Науч.-иссл. ин-те трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР.-1985. -№ 1.- С. 29.
 Павленко, В. Учитель (П.А. Ярмоленко), учение, ученики // Эстафета труда / Под ред. О. С. Стеч. Харьков, 1974. - С. 116 - 123.
 Писаревський, Л., Руденко, I. Школа в цеху: Важливий експеримент Павла Ярмоленка // Соц. Харківщина.-1971.-23 трав.(На украинском яз.).
 Прокофьев, М.А. Осуществляя заветы …// Нар. образование.-1980.- № 4.-С.2- 8.
 Прокофьев, М. Проблемы большого всеобуча //Известия.-1979.- 28 сент.: О политехническом центре трудового обучения ХТЗ.
 Садошенко, С. Идут уроки… в цехе // Техника - молодёжи.-1975.-№ 3. -С.22.
 Черкасов, В. Парта в цехе // Комсомольская правда.-1971. — 19 мая.
 Шляхами подвигу: воспоминания В.Г. Журжалина // Харьковская общеобразовательная школа № 70. // Адрес школьной страницы поменялся на http://www.school70.edu.kh.ua . На новой странице данных воспоминаний найти не удаётся.

Публикации о творчестве П. А. Ярмоленко на иностранных языках 
 A.S. Makarenko today - in our midst: On the occasion of his 90th birthday: Report // Teachers of the world.- 1978.- N 2.-P. 26 - 29. Р. 28 - 29: (О методе трудового обучения П. А. Ярмоленко).

Фильмография 
 «Стеклянная дверь». Телевизионный фильм о политехническом центре — учебном цехе ХТЗ и педагогическом опыте П. А. Ярмоленко. Харьков, 1974.: В 3 ч. (30мин.) 35 мм.// Каталог фильмов университетской фильмотеки / Сост. В. П. Бабич. Харьков: ХГУ, 1975.- С. 6.

Примечания

См. также 
 Гладков Т. Великий воспитатель — труд // Наука и жизнь. - 1977. - № 4. - С. 38-42.
 Макаренко, Антон Семёнович.
 Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе.
 Государственный научно — исследовательский и проектный институт «Гипросталь» //http://yellow.com.ua/companyrus.aspx?c=3629 . 
 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
 Харьковская государственная академия физической культуры
 Украинская инженерно-педагогическая академия
 Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды

Ссылки 
 Посохова, И. С. Ярмоленко Павел Андреевич // Педагогическая Харьковщина: справочник /Под ред. В. И. Лозовой, И. Ф. Прокопенко. Харьков: Изд-во Круглова, 1997. - С. 158—159. (На украинском яз.). Харьков, 1999. - С. 160. (На украинском яз).
 Информация о разработанном под научным руководством П. А. Ярмоленко проекте политехнического центра, воплощённом в жизнь в Дзержинском районе г. Харькова, в 1975 г. отмеченном премией Ленинского комсомола //Ярмоленко П. А. Учебный цех — опыт, проблемы, перспективы /Утверждено управлением школ Министерства просвещения УССР. К.: Радянська шк.,1977. - С. 7, 41.(Б-ка передового опыта. Народное образование).
 Информация о награждении значком «Отличник народного просвещения СССР» П. А. Ярмоленко // Нар. образование. 1970.№ 10. С. 94.
 Ярмоленко, П. А. Трудовая политехническая подготовка старшеклассников //Радянська шк. 1969. № 4. С. 50-53.(На украинском яз.)
 Ярмоленко, П. А. Политехнический центр и его достоинства // Нар. образование.- 1970. № 10. С. 90-94.
 Ярмоленко, П. А. Как рождается призвание: «Престижность» профессии и вопросы трудового воспитания // Соц. Харківщина. - 1977.-* марта (На украинском яз.).
 Информация о коллегии Министерства просвещения СССР и Президиума Центрального Комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений и заслушивании доклада начальника учебного цеха Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе П. Ярмоленко об опыте политехнической трудовой подготовки учащихся IX-X классов (1970) //Нар. образование. 1970. № 10. С. 94.
 Ярмоленко, П. А. Система трудовой политехнической подготовки старшеклассников в условиях учебного цеха: Автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1971. 22 с.(НИИ содержания и методов обучения АПН СССР).
 Стеклянная дверь. Беседа с П. А. Ярмоленко кинорежиссёра А. Караваева //Смена. 1972. № 20. С. 16-17.
 Ярмоленко, П. А. Из опыта работы учебного цеха //Сов. педагогика, 1972. № 8. С. 42-46.
 Трудовое обучение школьников в межшкольных учебно — производственных комбинатах и цехах /П. Н. Андрианов, А. А. Васильев, М. А. Жиделев, В. А. Поляков, П. А. Ярмоленко и др. /Под ред. М. А. Жиделева, В. А. Полякова. М.: Высш. шк., 1975. 120 с.
 Ярмоленко, П. А. Политехнический центр района: доклад на заключительном пленарном заседании Всесоюзных педагогических чтений // Учит. газ. 1970. 4 апр.
 Ярмоленко, П. А. Трудовое воспитание старших школьников в процессе производительного труда в условиях учебного цеха // Актуальные проблемы… воспитания учащейся молодёжи: Материалы совместного коллоквиума Академий педагогических наук СССР и ГДР, г. Москва, 23 — 26 января 1973 г. / Под ред. Н. П. Кузина, А. И. Пискунова, Г. Н. Филонова. М.: Педагогика, 1974. С. 193—198.
 Ярмоленко, П. А. Найти себя: Пятилетка просвещения // Красное знамя. 1975. 12 февр.
 Воспитание школьников в труде /А. А. Шибанов, П. А. Ярмоленко, Н. П. Андрианов и др. /Под ред. А. А. Шибанова. М.: Педагогика, 1976.-104 с.
 Гладков, Т. Великий воспитатель — труд //Наука и жизнь. 1977. № 4. С. 38-42.
 Захарова, Л. Готовя к жизни, к труду //Воспитание школьников. 1975. № 4. С. 14-15.
 Гладков, Т. Харьковский эксперимент //Юность. 1976. № 11. С. 92-97.
 Ярмоленко, П. А. Педагогические проблемы обучения и воспитания старшеклассников в межшкольном центре профориентации: Монография. Харьков: Вища шк., 1977.- 160 с.
 Ярмоленко, П. А. Учебный цех — опыт, проблемы, перспективы /Утверждено управлением школ Министерства просвещения УССР. К.: Радянська шк.,1977.- 126 с. (Б-ка передового опыта. Народное образование).
 Объявление о защите диссертации на соискание учёной степени доктора наук. Ярмоленко Павел Андреевич: «Педагогические проблемы обучения и воспитания старшеклассников в межшкольном политехническом центре трудового обучения и профориентации» (13.00.01) в НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР.-1985. № 1. С. 29.
 Ярмоленко, П. А. Педагогические проблемы обучения и воспитания старшеклассников в межшкольном политехническом центре трудового обучения и профориентации: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1984. 26 с.(НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР).
 Ярмоленко, П. А. Соединение обучения с производительным трудом — важное условие формирования активной жизненной позиции молодёжи. К.: Знание, 1978. 19 с.
 Тарапов, И. Е. Харьковский университет. Страницы истории: Сб. актовых речей на торжественных заседаниях Учёного совета. 1976 −1993. Харьков: Фолио, 1997. С. 12, 38, 90, 116, 125.
 Информационное письмо председателя Совета по координации, вице-президента АПН СССР. 1985. июль.
 Пугач, Е. П., Духопельников, В. М., Лантух, В. В. Учебная работа университета //Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина за 200 лет / В. С. Бакиров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев и др. Харьков: Фолио, 2004. С. 467—473.(На украинском яз.).
 Методические указания по проведению семинарских занятий по педагогике для студентов педагогических отделений / Сост. Л. С. Нечепоренко, И. И. Смагин. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1983. 51 с.
 Методические указания по формированию педагогических умений с помощью системы заданий, упражнений и ситуаций. Для студентов педагогических отделений университета /Сост. Д. Н. Петрова, В. Э. Лисаченко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1983.-63 с.
 Формирование научного мировоззрения при изучении курса педагогики. Методические рекомендации студентам научно-педагогических отделений университета /Сост. Л. С. Нечепоренко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1984. 30 с.
 Методические рекомендации по изучению темы «Трудовая политехническая подготовка и профориентация учащихся в курсе общеобразовательных школ» для студентов педагогических отделений /Сост. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1984. 18 с.
  "Педагогика". Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов /Сост. И. С. Постовая. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1984. 12 с.
 Методические указания по курсу «Педагогика» для студентов — заочников университета /Сост. Д. Н. Петрова, И. И. Смагин, Н. Д. Харченко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1985. 40 с.
  Методические рекомендации по организации исследовательской работы студентов в области педагогических наук /Сост. Н. Ф. Богатов. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1985. 12 с.
  Воспитательная работа куратора в студенческой группе. Методические рекомендации /Сост. В. Е. Новаторов. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1985. 20 с.
  Методические рекомендации по подготовке факультативных курсов по естественнонаучным дисциплинам /Сост. В. Э. Лисаченко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1985. 12 с.
 Методические рекомендации студенту по изучению цикла психолого — педагогических и методических дисциплин в университете (к разделу «Пути освоения педагогической профессии» в курсе «Введение в специальность» /Сост. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1986. 16 с.
  Педагогическая игра на занятиях. Методические рекомедации и планы семинарских занятий по курсу педагогики для преподавателей и студентов 3-4 курсов /Сост. В. А. Михайловский. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1986. 26 с.
 Методические указания к проведению практических занятий по курсу «Педагогика и методика воспитательной работы» для студентов 3-4 курсов педагогических специальностей /Сост. Л. С. Нечепоренко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1987. 23 с.
  Методические рекомендации студентам по подготовке курсовых работ по педагогике /Сост. В. С. Комладзе. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1987. 16 с.
  Методические рекомендации по спецкурсу «Организация и управление учебно — воспитательным процессом в средних учебных заведениях» для студентов 5 курсов /Сост. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1987. 14 с.
  Педагогическое наследие А. С. Макаренко и реформа школы. Методическая разработка для студентов педагогических отделений по спецкурсу «Методика воспитательной работы» /Сост. П. А. Ярмоленко, Д. Н. Петрова, И. С. Посохова, Л. С. Нечепоренко, В. Е. Новаторов, Т. М. Шептун, В. Э. Лисаченко, Е. С. Шкубуляни, Н. Б. Ржепецкая, В. А. Михайловский. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков; ХГУ, 1988. 117 с.
  Методические указания по педагогической практике (в помощь студентам -практикантам 4-5 курсов /Сост. Д. Н. Петрова. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1980. 19 с.
  Методические указания по педагогической практике студентов 1-У курсов / Сост. Н. Ф. Богатов, Н. Д. Харченко, В. Э. Лисаченко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1981. 29 с.
 Методические рекомендации по проведению воспитательной работы в школе студентам Харьковского университета /Сост. Д. Н. Петрова. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1982. 27 с.
 Инструктивно-методические материалы по пионерской (воспитательной) практике. Памятка студенту — практиканту /Сост. В. Э. Лисаченко, Л. А. Смирнова (зав. отделом Харьковского областного Дворца пионеров и школьников), А. А. Гусакова (зам. директора ХОДПиШ). Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1982. 27 с.
  Сквозная программа с рекомендациями по проведению педагогической практики студентов Харьковского государственного университета им. А. М. Горького /Сост. Д. Н. Петрова, В. Э. Лисаченко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1983. 15 с.
  Методические рекомендации по подготовке и проведению урока в школе студентами-практикантами университета /Сост. Л. С. Нечепоренко, И. И. Смагин. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1983. 26 с.
  Методические указания классным руководителям и студентам — практикантам по подготовке и проведению внеклассной воспитательной работы /Сост. Л. С. Нечепоренко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1985. 27 с.
  Методические рекомендации по проведению студентами-практикантами профориентационной работы в школе /Сост. И. А. Зуев. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1985. 18 с.
  Методические рекомендации по совершенствованию педагогической подготовки студентов к пионерской практике /Сост. Л. С. Нечепоренко, Т. М. Шептун. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1985. 15 с.
  Методические рекомендации по учебно-педагогической практике без отрыва от теоретического обучения. Для студентов 3-4 курсов /Сост. Л. С. Нечепоренко. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1986. 12 с.
  Методические указания по организации и проведению педагогической ориентации учащихся общеобразовательных школ для студентов научно — педагогических отделений факультетов университета /Сост. Д. Н. Петрова, Н. Б. Ржепецкая, Т. Ф. Шарыгина. Отв. за вып. П. А. Ярмоленко. Харьков: ХГУ, 1986. 40 с.
  Методические рекомендации по проведению факультативных курсов на межшкольной основе. Для студентов педагогических специальностей /Сост. В. Э. Лисаченко. Рец. П. А. Ярмоленко, д-р пед. наук. Харьков: ХГУ, 1987. 28 с.
  Ярмоленко, П. А. Совершенствование подготовки студентов научно-педагогического профиля в Харьковском университете // Материалы науч.-практ. конф. «Роль университетов в подготовке кадров высшей квалификации» (Москва, ВДНХ СССР, 6 — 8 дек. 1983 г.): Тез. докл. М., 1983. С. 65-67.
 Логвиненко, А. Д., Фокина, Р. А. [http:// www.voppsy.ru/issues/1986/863/863179.htm Совещание -семинар заведующих кафедрами психологии и педагогики университетов и вузов страны] // Вопросы психологии. 1986. № 3. С. 182.(1980-1998. С. 182).
 Ярмоленко, П. А. Формирование гражданской ответственности, активного отношения к жизни в процессе производительного труда старшеклассников//Формирование у учащихся… мировоззрения в процессе их трудовой подготовки: Материалы для обсуждения на заседании Президиума АПН СССР. М., 1986. С. 39-40.
 Ерёмкин А. И. Система межпредметных связей в высшей школе (аспект подготовки учителя): Монография. Харьков: Изд-во при ХГУ ИО «Вища шк.», 1984. 152 с.
  Рабочая программа интегрированного курса «Основы технической, нравственной и педагогической культуры». Задания для самостоятельной работы студентов 1-го курса (дневное и заочное отделения) / Сост. П. А. Ярмоленко (авторский курс). Харьков: ХИПИ, 1993. 21 с.
 Ярмоленко, П. А. Методические рекомендации по изучению интегрированного курса «Основы технической, нравственной и педагогической культуры». Харьков: УИПА, 1996. 40 с.
  Кафедра педагогики и методики профессионального обучения //История Украинской инженерно — педагогической академии /С. Ф. Артюх. Харьков: Прапор, 2007. С. 291—293.(О профессоре П. А. Ярмоленко и кафедре, которой заведовал).
  Персональний сайт — Історія кафедри (28.07.2015). 
 Історія /История/ Энергетический факультет (УИПА) 
 Васильев, И. Б. Профессиональная педагогика: Конспект лекций для студентов инженерно — педагогических специальностей. Харьков, 1999. С. 9-10.
 Авершин, А. О., Яковенко, Т. В. Выбор технологий обучения техническому творчеству студентов инженерно — педагогических специальностей .
 Коваленко, Е. Э. Професійна культура інженера — педагога. Методические основы технологии обучения: теоретико — методический и практический аспект преподавания дисциплин электроэнергетического цикла: Монография. Харьков: Основа, 1996. С. 17-18. (На укр. яз.).
 Подготовка будущих учителей начальных классов к внеурочной воспитательной работе .
 Переводчик с украинского языка на русский .
 Казанжи, И. Проблема готовности студентов к воспитательной деятельности в теории современной педагогики (на украинском яз.) 
 Ярмоленко, П. А. Концептуальные положения по преобразованию профессионально — технического училища(техникума) в технический лицей // Педагогический процесс и экономика технических лицеев: Сб. ст.: Ч.1. Екатеринбург. С. 10. 
 Светлана Петровна Бочарова: К 80-летию со дня рождения : библиогр. указат. /Сост. Е. И. Ерёмина, Е. Н. Онуфриева. Харьков: УИПА, 2008. С. 9. 
 Ярмоленко П. А. (о нём) на портале "Харьков. Энциклопедический словарь".

Выпускники Харьковского университета
Педагоги СССР
Харьковский тракторный завод
Преподаватели Харьковского университета